El topónimo Manán puede referirse a:

 Manán (Corgo), parroquia civil española del municipio de Corgo, provincia de Lugo, Galicia.
 Manán (Sarria), aldea española de la parroquia de Mato, del municipio de Sarria, provincia de Lugo, Galicia.
 San Cosme de Manán, parroquia civil española del municipio de Corgo, provincia de Lugo, Galicia.